Евге́ний Никола́евич Петро́в (род. 17 декабря 1975 года, Свердловск-44, РСФСР, СССР) — Российский преступник, серийный убийца, насильник и педофил, в период с 1998 по 2003 совершил 26 доказанных преступлений на территории Свердловской области, из них 11 убийств.

Биография 
Родился 17 декабря 1975 года в закрытом городе Свердловске-44 (ныне — город Новоуральск Свердловской области).

В 1992 году был условно осуждён за кражу компьютера. В армии едва не совершил убийство командира, дело закрыла военная прокуратура. Окончил ПТУ по специальности слесарь. Устроился работать по специальности на комбинат, где работал его отец. Состоял в гражданском браке, имел маленького сына. Не курил, не пил алкогольных напитков, в целом вёл нормальный образ жизни. Обожал автоспорт.

В 1998 году пропала школьница Мария Поливцева. Она шла в гости к родственникам одна, но не дошла и пропала без вести. В 1999 году другая школьница, находившаяся в гостях у бабушки, ненадолго вышла из дома и пропала. В том же году прямо около родителей во время прогулки около городского пруда пропала ещё одна девочка. И опять в том же году пропали ещё две девочки. В 2000 году в прямо посреди дня была похищена 14-летняя девочка, причём на глазах у своей младшей сестры. Преступник хотел увести обеих девочек, но младшей удалось спастись.

Следствие предполагало, что девочек увели в сексуальное рабство, а значит, есть шанс найти их живыми. Вскоре местный художник сообщил о подозрительном мужчине, который вёл с собой ребёнка. Он нарисовал его портрет. Следствие буксовало, обстановка в городе накалилась. Следствие не хотело признавать факта существования серийного убийцы, и поэтому в городе не были предприняты меры безопасности. Вскоре в районе скал «Семь Братьев и Одна Сестра» лесу были найдены 5 полусожжённых и расчленённых тел разыскиваемых девочек, позже было найдено шестое. Все они были изнасилованы перед убийством.

Убийства неожиданно прекратились. Было сделано предположение, что преступник попал в тюрьму. Стали проверять всех заключённых.

Но в 2003 году в районе спортивного лагеря пропала 17-летняя девушка. Вскоре местный рыбак нашёл в реке её изуродованный труп. Следователи выяснили, что незадолго до убийства неподалёку на машине ездил молодой мужчина, который предлагал местным школьницам покататься с ним. Одной из них он назвал свою фамилию «Петров». 

8 августа 2003 года Евгений Петров был арестован. Он явился в милицию и заявил оперативникам, что видел, как девушку увозили в иномарке. Установить описанный автомобиль оперативники не смогли, однако обратили внимание на то, как настойчиво и подробно «свидетель» описывал убитую девушку и увёзший её автомобиль. В его квартире и на рабочем месте провели обыски: были найдены серёжки, опознанные родителями последней жертвы. Под тяжестью улик Петров сознался в 11 (на самом деле в 10, так как одна из жертв маньяка осталась жива) убийствах и показал места захоронения своих жертв.

Петров рассказал, что ловил девочек на дорогах, затаскивал их в свою машину, блокировал выходы, увозил, насиловал, убивал ножом и сжигал. В интервью журналистам признавал свою вину, но не раскаивался. Было выявлено два случая нападения, когда жертвы Петрова остались живы: одна оказала маньяку активное сопротивление при попытке посадить её в машину, другую он ошибочно посчитал мёртвой. Обе потерпевшие опознали преступника.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евгения Петрова вменяемым. После этого он пытался повеситься в камере. 

Суд на маньяком проходил в Нижнем Тагиле. Родители жертв настаивали на смертной казни, а отец одной из них предложил выдать Петрова им. 6 апреля 2005 года Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному заключению. Верховный суд Российской Федерации оставил приговор без изменения. Сейчас Петров отбывает назначенное ему наказание в колонии Полярная сова в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2020 году признался в убийстве и изнасиловании 16-летней жертвы из Башкирии 12 мая 2001 года, после чего был переведён в СИЗО для дальнейших следственных мероприятий. В 2021 году Петров за совершение этого преступления был приговорён к 12 годам лишения свободы, данное наказание поглощено пожизненным лишением свободы.

В массовой культуре 
 Документальный фильм «Зловещий треугольник» из цикла «Честный детектив»
 Документальный фильм «Электрохимический монстр» из цикла «Спецпроект Телевизионного Агентства Урала»

Примечания

Ссылки 
 
Малолетние преступники
Серийные убийцы России
Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы 2000-х годов
Убийцы детей
Насильники России
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Заключённые ИК-18 «Полярная сова»
Преступники Свердловской области